Sophron steht als Name für
 Sophron (Dichter), einen Dichter aus Syrakus (5. Jahrhundert vor Christus)
 Sophron (Statthalter), einen Statthalter von Königin Laodike in Ephesos (3. Jahrhundert vor Christus)
 Sophron (Mainz), einen sagenhaften Bischof von Mainz (angeblich 222 bis 230)

Siehe auch:
 Sophronios
 Sophronius